Narcis či Narcissus má více významů:

 Narcis (rostlina) – rod jednoděložných rostlin z čeledi amarylkovité
 Narcis (jméno) – mužské jméno
 Narkissos – v řecké mytologii syn mořského boha Kéfísa a nymfy Leiropé
 Narcis (psychologie) (též narcista) – označení pro člověka s narcistickou poruchou osobnosti.
 Svatý Narcis – biskup a světec